Le patronyme Buisseret  est le diminutif de buis, nom topographique (du latin buxus) d'où serait originaire le premier porteur du nom.

 Alexandre Buisseret (1768 - ?) brigand belge ;
 Auguste Buisseret (1888 - 1965), homme politique belge ;
 François Buisseret (1559 - 1615), prélat belge ;
 Louis Buisseret (1888 - 1956), peintre belge ;
 Nicolas de Buisseret (1780 - 1855), homme politique belge.